Sprite kan avse:

 Sprite (läskedryck) – en kolsyrad läskedryck med citron- och limesmak
 Sprite (datorgrafik) – en datorgrafisk komponent som kan flyttas runt på skärmen oberoende av annan grafik
 Austin-Healey Sprite – en sportbil, tillverkad av den brittiska biltillverkaren Austin Healey mellan 1958 och 1971
 Sprite (husvagn) – en husvagn av ett engelskt fabrikat